Speikboden heißen folgende geographische Objekte:

 Speikboden (Venedigergruppe), 2653 m, Berg in Osttirol
 Speikboden (Zillertaler Alpen), 2517 m, Gebirgsstock und Skigebiet in Südtirol

Siehe auch: 
 Speik – zum Pflanzennamen